Орудьево — село в Дмитровском районе Московской области и железнодорожная станция Савёловского направления Московской железной дороги в 70 км от Москвы. Население —  чел. ().

История 
Первое упоминание села относится к 1555 году, когда царь Иван Васильевич Грозный «жалует» село Новоспасскому монастырю в память о своем дяде — князе Дмитровском Юрии Ивановиче.

27 августа (9 сентября) 1915 года в лесу близ железнодорожной станции Орудьево были начаты ходовые испытания Царь-танка (завершившиеся провалом).

До 1994 года Орудьево — центр Орудьевского сельсовета, в 1994—2006 — Орудьевского сельского округа.

В селе находится Орудьевская средняя школа, Орудьевская больница.

Население

Достопримечательности 
Главная достопримечательность села — Церковь Покрова Божией Матери, современный каменный облик которой был сформирован в 1845—1857 годах.

В 4 километрах севернее Орудьева, на холме близ посёлка Очево, расположен ещё один памятник архитектуры — Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (1842 — год постройки каменного храма), имя которой носит расположенное рядом Введенское озеро. На берегу озера расположен родник, где срублена маленькая часовня.

Транспорт 
Железнодорожный узел. Однопутная дорога на юг (Москва), однопутная — на север (Дубна) и (Савёлово).

В направлении Орудьево от автобусной станции (Дмитров) курсирует автобус № 25 до Княжево.

Известные уроженцы 
 Владислав Третьяк (1952) — советский хоккеист, вратарь.

Примечания

Ссылки 
 История села Орудьево (Дмитровский городской округ)

Населённые пункты Дмитровского городского округа